Vikingaskeppsmuseet kan syfta på:

 Vikingaskeppsmuseet, Roskilde (da. Vikingeskibsmuseet) – ett museum i Roskilde
 Vikingskipshuset – ett museum på Bygdøy i Oslo

Se även
Vikingatidens skepp